ES peut faire référence à :

En chimie 

 Es, le symbole de l'einsteinium, un élément chimique;
 ES est le sigle de l 'équivalent de sable qu'on peut trouver dans un granulat.

En métrologie 
 ES, symbole de l'exasiemens, unité de conductance électrique
 Es, symbole de l'exaseconde, unité de temps

En éducation 

 ES, pour baccalauréat série Économique et Sociale, est une filière du baccalauréat général en France.

En médecine 
 ES cells désigne, en anglais, les cellules souches embryonnaires (embryonic stem cells).

En industrie 

 ÉS est le sigle d'Électricité de Strasbourg.
 ES est une automobile :
 Lexus ES vendue depuis 1989.

En géographie et langues 

ES est un code, qui signifie :
 Espagne,
 selon la norme ISO 3166-1, alpha-2 (liste des codes pays),
 selon la liste des Internet TLD (Top level domain) .es,
 la langue espagnole,
 selon la norme ISO 639, alpha-2 (liste des noms de langue),
 Estonie, selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs,
 Salvador, 
 selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2,
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques,

En informatique 

 ES, abréviation de ECMAScript
 ES, abréviation de entrées-sorties
 ES, abréviation de Elasticsearch

En rallye automobile 
 ES, abréviation d'épreuve spéciale

Voir aussi 
 ès est aussi la contraction de "en les". Voir la définition ès

 ES peut également désigner une des maisons d'édition du PCF : "Éditions sociales" ;
Code
 Le sigle de Eesti Statistika ;
 ÉS Footwear, une marque de skateboard ;
 ES, école supérieur spécialisée en suisse ;
 Es, un film allemand réalisé par Ulrich Schamoni sorti en 1966 ;
 Es, album de la chanteuse française Imen Es.